Die zweiundzwanzigste Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1996 Palmares CECAFA Championship, fand vom 17. November bis zum 29. November 1996 im Sudan statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen siebten Titel.

Spielmodus 
Die sieben teilnehmenden Mannschaften aus sechs Ländern spielten in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1996Uganda

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com
 Das Turnier auf wildstat.com (englisch)

1996
Fußballveranstaltung 1996
Fußball (Sudan)
Sportveranstaltung im Sudan